Jean-André Soulié (1858-1905), missionnaire et botaniste dont l'abréviation botanique standard est « J.Soulié ». 
 André Soulié (fl. 2004), botaniste dont l'abréviation botanique standard est « A.Soulié ».